Álvaro Pires (futebolista)
 Álvaro Pires (nadador)
 Álvaro Pires Cabelos
 Álvaro Pires de Castro

Desambiguação